Huit-Juillet ou VIII-Juillet ou 8-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
8 juillet,  de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 
Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 
En France :

 Le  : Catastrophe ferroviaire de Fampoux dans le Pas-de-Calais, faisant  et 5 blessés graves parmi les voyageurs..
 Le  :  Création de la commune de Bézenet dans l'Allier, à partir de la commune de Montvicq, à la suite de l’explosion démographique due à l’exploitation de la mine de houille.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Bataille de la vallée de Brezons, canton de Pierrefort dans le Cantal entre des maquis de la Résistance intérieure française et les forces nazies.
 Rafle allemande à Montferrier en Ariège.
 Le  : Crues catastrophiques du Gers à Auch et de l'Auloue à Castéra-Verduzan, dans le département du Gers.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :
En espagnol, « 8 de Julio » ou « Ocho de Julio »
 Au Mexique, le  : Fondation de la ville de Durango par Francisco de Ibarra, sous le nom de Villa de Durango.
 « (Calle) 8 de Julio », à Durango, État de Durango.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
08